tetrada – rzadko używana nazwa półbajtu (czwórki bitów)
 tetrada Fallota – cztery wady w zespole Fallota
 tetrada chromatyd